Christmas Party — единственный мини-альбом группы Shane MacGowan and The Popes, праздничное издание, вышедшее на Рождество, в 1996 году. Каждые 10 пенсов от купленного экземпляра были направлены в детский благотворительный фонд.

Список композиций

Участники записи 
 Шейн МакГован — вокал, аранжировка
 Пол МакГиннесс — гитара, бэк-вокал
 Том МакАнимал — банджо
 Джон Майерс — скрипка, свисток, гитара
 Роберт Даулинг — бас-гитара, бэк-вокал

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs 
 Альбом на сайте Allmusic

Примечания 

Альбомы 1996 года
Альбомы Shane MacGowan and The Popes
Рождественские альбомы 1996 года
Рождественские альбомы Ирландии
Рождественские фолк-альбомы
Рождественские рок-альбомы